Pseudoterinaea är ett släkte av skalbaggar. Pseudoterinaea ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Pseudoterinaea